Нагасакі
Півострів Нагасакі
Префектура Нагасакі